Perrut est un patronyme porté notamment par :

 Bernard Perrut (1957-), homme politique français ;
 Francisque Perrut (1920-2018), homme politique français.